Dundalk Football Club er en irsk fodboldklub fra Dundalk, County Louth. Klubben spiller i League of Ireland Premier Division og er forsvarende mestre fra 2016. Klubben blev etableret i 1903 og er en af de næstmest succesfulde hold målt efter antal af vundne pokaler i League of Irelands historie. Klubbens traditionelle farver er hvide trøjer og sorte shorts. På grund af de hvide trøjer har holdet fået kælenavnet The Lilywhites (De hvide liljer). Hjemmekampene spilles i Oriel Park.

Truppen 
Pr. 22. Maj 2022.

Europæisk deltagelse 

Noter

Referencer 

Fodboldklubber i Irland
Etableret i 1903